Клетино — топоним в России:

 Клетино — село в Палехском районе Ивановской области.
 Клетино — село в Мещовском районе Калужской области.
 Клетино — село в Нерехтском районе Костромской области.
 Клетино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Клетино — село в Калязинском районе Тверской области.
 Клетино — село в Кимрском районе Тверской области.
 Клетино — село в Осташковском районе Тверской области.

См. также 
 Клетиково
 Клеть